Die Saison 2002/03 war die 64. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 22. Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey. Der Lørenskog IK stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften insgesamt 38 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, wobei die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde direkt für das Playoff-Halbfinale qualifiziert waren. Der Letztplatzierte musste in der Relegation gegen die drei Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2002
Eishockeysaison 2002/03